Chartrand ist der Familienname folgender Personen:

 Brad Chartrand (* 1974), kanadischer Eishockeyspieler
 Joseph Chartrand (1870–1933), US-amerikanischer katholischer Bischof
 Michel Chartrand (1916–2010), kanadischer Gewerkschafter